Bibersee bezeichnet folgende Gewässer:
 Bibersee (Athabasca), ein von den Indianern Chaba Imne genannter See am Oberlauf des Athabasca in Kanada
 Bibersee (Fronreute), See im gleichnamigen Naturschutzgebiet in Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Bibersee (Münsing), verlandeter See bei Münsing, Oberbayern
 Bibersee (St. Gilgen), ein 1880 zugeschütteter See, der revitalisiert werden soll, bei St. Gilgen, Österreich

Bibersee bezeichnet folgende Orte:
 Bibersee (Cham), Weiler der Gemeinde Cham ZG, Kanton Zug, Schweiz

Bibersee bezeichnet folgende Gebiete:
 Bibersee (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland